Льво́вский проце́сс:
 Львовский процесс (1912—1914) (также — процесс Максима Сандовича и Семёна Бендасюка, процесс Бендасюка и товарищей) — политический процесс против галицийских русофилов.
 Львовский процесс (1936) — судебный процесс над членами ОУН по поводу убийств ими комиссара консульства СССР во Львове Майлова (22 октября 1933), директора Львовской академической гимназии Ивана Бабия (25 июля 1934) и студента Якова Бачинского, а также несостоявшегося покушения на подкомиссара львовской тюрьмы Кособудзкого.